Fredholm ist der Name folgender Personen:

 Erik Ivar Fredholm (1866–1927), schwedischer Mathematiker
 Gert Fredholm (* 1941), dänischer Regisseur
 Ludwig Fredholm (1830–1891), schwedischer Industrieller und Geschäftsmann
 Patrik Fredholm (* 1978), schwedischer Fußballspieler

Fredholm steht für:
 Fredholm (Mondkrater), ein Einschlagkrater auf dem Mond
 (21659) Fredholm, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Fredholmsche Alternative
 Fredholmscher Integraloperator, siehe Integraloperator
 Fredholm-Operator